DBK peut faire référence à :

 Deutsche Bischofskonferenz, la conférence épiscopale allemande ;
 Desteya Bilind a Kurd, le conseil suprême kurde ;
 le dictionnaire biographique de la Kabylie, co-édité en 2001 par Édisud, Aix-en-Provence et Ina-Yas, Alger ;

 le code OACI de Dubrovnik Airline, une ancienne compagnie aérienne charter basée à Dubrovnik en Croatie, disparue en 2011.